Jméno a příjmení Václav Doležal má více nositelů:

 Václav Doležal (politik) (1883–1928) – český pedagog a politik, poslanec agrární strany
 Václav Doležal (lední hokejista) (???–???) – český hokejista